Osteria Vecchia ima više značenja:
 Osteria Vecchia, Livorno
 Osteria Vecchia, Modena
 Osteria Vecchia, Reggio Emilia